Três Rios kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Três Rios (ort), Rio de Janeiro, 
 Três Rios (kommun), Rio de Janeiro, 

Robotskapade Brasilienförgreningar